Каринти () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Каринти, Ференц (1921—1992) — венгерский писатель, драматург, журналист, редактор и переводчик.
 Каринти, Фридьеш (1887—1938) — венгерский писатель, один из самых популярных авторов в Венгрии первых десятилетий XX века.